Radkov est un toponyme qui peut désigner :

Radkov, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Radkov, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Radkov, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Radkov, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Radkov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Voir également 
 Radków (Pologne)

Homonymie de localités en  Tchéquie